Il doppio del torneo di tennis Beijing Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Zeeshan Ali e Bruce Derlin che hanno battuto in finale Brian Devening e Craig Johnson 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Zeeshan Ali /  Bruce Derlin (Campioni)
 Kim Jae-sik /  Nam-Ju Bae (primo turno)

 Brett Buffington /  Otis Smith (primo turno)
 Oliver Fernández /  Ruben Lamothe (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 1989